Jarosław Hampel (ur. 17 kwietnia 1982 w Łodzi) – polski żużlowiec, dwukrotny indywidualny wicemistrz świata z 2010 i 2013 roku i sześciokrotny drużynowy mistrz świata z 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 i 2013 roku.

Życiorys 
Licencję żużlową uzyskał w 1998 roku w barwach Polonii Piła, choć starty zaczynał na położonym niedaleko Leszna minitorze w Pawłowicach, które później kontynuował w szkółce Unii Leszno. Po dwóch latach treningów w Lesznie, skontaktowali się z nim włodarze Polonii Piła, mający wielkie żużlowe aspiracje. Sternicy najmłodszego wówczas klubu w żużlowej pierwszej lidze, skusili Hampela i jego rodziców lepszymi warunkami do rozwoju i stypendium sportowym. Sprawa przynależności klubowej medalisty mistrzostw Świata dwukrotnie lądowała w sądzie, który dwukrotnie przyznawał rację rodzicom Hampela. Już w 1999 roku zdobył brązowy medal indywidualnych mistrzostw Europy juniorów. Indywidualny mistrz świata juniorów z 2003 roku, ponadto brązowy medalista tych rozgrywek w 2000 roku.

Na arenie krajowej jego największymi sukcesami są złoto (2011) oraz trzy srebrne medale Indywidualnych Mistrzostw Polski (2000, 2004 i 2008), a także trzy medale Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski (złoto 2001, srebro 2002, brąz 2000).

Od 2000 roku występował w turniejach cyklu Grand Prix IMŚ, w latach 2004–2007 oraz 2010–2015 jako stały uczestnik cyklu. W Grand Prix 2010 zdobył swój pierwszy medal tych rozgrywek (srebro). Rok później w klasyfikacji końcowej zajął 3. miejsce, zdobywając brązowy medal. Trzeci i jak dotąd ostatni medal (drugie srebro) wywalczył w Grand Prix 2013. 15 czerwca 2013 roku jako pierwszy Polak wygrał GP Gorzowa. Ostatnim sezonem startów Hampela w Grand Prix był 2015. Podczas półfinału drużynowego pucharu świata 2015 doznał złamania uda, co wyeliminowało go ze startów do końca roku. Zrezygnował ze startów w Grand Prix 2016. Od tego czasu ściga się tylko w rozgrywkach ligowych. Obecnie (2022) jeździ dla Motoru Lublin.

Zawodnik brał udział w przedsięwzięciach promujących sport żużlowy. 16 lutego 2010 roku jeździł na motocyklu żużlowym po zaśnieżonym dachu katowickiej hali widowiskowo-sportowej Spodek, 2 listopada zaś ścigał się na torze żużlowym z prowadzącym quad, zdobywcą Pucharu Świata w wyścigach quadów, Rafałem Sonikiem oraz kierującym samochodem wyścigowym, specjalistą od rallycrossu, Marcinem Wicikiem.

Kluby 
 Polska liga
 Polonia Piła: 1998–2002
 Atlas Wrocław: 2003–2006
 Unia Leszno: 2007–2012
 Falubaz Zielona Góra: 2013–2017
 Unia Leszno: 2018–2020
Motor Lublin: od 2020

 Szwedzka liga
 Elit Vetlanda: 2005–2017
 Lejonen Gislaved: 2018–2021

Starty w Grand Prix (Indywidualnych Mistrzostwach Świata na Żużlu)

Zwycięstwa w poszczególnych zawodach Grand Prix

Miejsca na podium

Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix

Osiągnięcia 

 Indywidualne Mistrzostwa Świata
 wicemistrzostwo w latach 2010 i 2013
 brązowy medal w roku 2011
 Indywidualne Mistrzostwa Europy na Żużlu
wicemistrzostwo w roku 2018
Drużynowy Puchar Świata
 mistrzostwo w latach 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 i 2013
 wicemistrzostwo w roku 2008
Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów
 złoty medal w roku 2003
 brązowy medal w roku 2000
Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów
 brązowy medal w roku 1999
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski
 złoty medal w 2001
 srebrny medal w 2002
 brązowy medal w 2000
Drużynowe Mistrzostwa Polski
 złoty medal w sezonach 1999 (Polonia Piła), 2006 (WTS Atlas Wrocław), 2013 (Falubaz Zielona Góra) 2007, 2010, 2018, 2019 (Unia Leszno)
 srebrny medal w sezonach 2000 (Polonia Piła), 2004 (WTS Atlas Wrocław), 2008, 2011 (Unia Leszno), 2021 (Motor Lublin)
 brązowy medal w sezonie 2016 (Falubaz Zielona Góra)
Drużynowe Mistrzostwa Szwecji
 złoty medal w sezonach 2006, 2010, 2012, 2014, 2015 (Elit Vetlanda)
 srebrny medal w sezonach 2008, 2017 (Elit Vetlanda)
 brązowy medal w sezonie 2020 (Lejonen Gislaved)

Drużynowe Mistrzostwa Polski – sezon zasadniczy najwyższej klasy rozgrywkowej 
źródło: 

W nawiasie miejsce w danej kategorii. Do średniej meczowej nie wliczono również meczów, w których za Hampela stosowane było zastępstwo zawodnika.

Inne turnieje 

 Turniej o Koronę Bolesława Chrobrego Pierwszego Króla Polski w Gnieźnie:
 2011 – 11. miejsce – 7 pkt

Ordery i odznaczenia 
 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju sportu żużlowego w Polsce, za osiągnięcia sportowe (2010)
 Złoty Krzyż Zasługi (2007)

Zobacz też 
 uczestnicy Grand Prix na żużlu

Przypisy

Bibliografia 
 Z kartek kalendarza: Jarosław Hampel

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis internetowy
 Stefan Smołka: Jarek – pierwszy po Bogu

Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Łodzi
Ludzie związani ze Śmiglem
Polscy żużlowcy
Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)
Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita)
Żużlowcy Polonii Piła
Żużlowcy Sparty Wrocław
Żużlowcy Unii Leszno
Żużlowcy ZKŻ Zielona Góra
Żużlowcy Motoru Lublin